Il singolare del torneo di tennis Incheon Women's Challenger 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Susanne Celik che ha battuto in finale Han Xinyun 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Chanel Simmonds (secondo turno)
 Irina Chromačëva (quarti di finale)
 Noppawan Lertcheewakarn (secondo turno)
 Yurika Sema (secondo turno)

 Hiroko Kuwata (primo turno)
 Kateřina Vaňková (primo turno)
 Su Jeong Jang (semifinali)
 Han Xinyun (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Incheon Women's Challenger 2014